Bruce Stuart, kanadski amaterski in profesionalni hokejist, * 30. november 1881, Ottawa, Ontario, Kanada, † 28. oktober 1961, Ottawa, Ontario, Kanada.

Stuart je igral na položaju centralnega napadalca za moštva Quebec Bulldogs, Ottawa Hockey Club in Montreal Wanderers od 1899 do 1911. Stuarta obravnavajo v zgodovini hokeja kot prvega power forwarda, napadalca, ki je imel tako fizično moč kot zmožnost zadevanja. Poleg power forwarda je lahko igral na katerem koli položaju v napadu, zaradi svojih odličnih drsalnih sposobnosti pa je bil tudi odličen rover.

Igralska kariera 
Bruce je z bratom Hodom igral za Ottawo leta 1899. Leta 1900 sta se preselila v Quebec zaradi poslovanja. Hokej sta spet začela igrati leta 1891, ko sta se pridružila moštvu Quebec Bulldogs. Zatem je prvič profesionalno igral v Pittsburghu in Houghtonu v stari WPHL in IPHL ligi. Že v svoji prvi profesionalni sezoni je v dresu Pittsburgha postal vodilni strelec lige WPHL s 16 goli. Imenovan je bil tudi v Moštvo zvezd lige.

Leta 1907 se je pravi čas pridružil Wanderersom, da je z njimi osvojil Stanleyjev pokal. Nato je zaigral za Ottawo, bil celo kapetan moštva in z njimi leta 1909 osvojil Stanleyjev pokal.

Leta 1910 je, ko je NHA predlagala omejitev igralskih plač, s čimer bi se igralske plače razpolovile, poskušal ustanoviti konkurenčno ligo. Liga ni bila nikoli izvedena. Stuart se je vrnil na kapetansko mesto Ottawe in osvojil Stanleyjev pokal leta 1911. Po sezoni 1910/11 se je upokojil, odtlej je poleg nekaj hokejskega trenerskega dela upravljal trgovino s čevlji, ki si jo je lastil v Ottawi do 1952.

V poznejših letih ga je zdravje začelo zapuščati in skoraj popolnoma je bil priklenjen na posteljo ali lahek stol. Kljub temu se je udeležil svoje vključitve v Hokejski hram slavnih lige NHL leta 1961 v Torontu. Kmalu zatem je umrl.

Pregled kariere 

|-
| Ottawa Hockey Club
| CAHL
| 98/99
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| CAHL
| 99/00
|
| 5
| 11
| 0
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Aberdeens
| OHA-Int.
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Bulldogs
| CAHL
| 00/01
|
| 6
| 5
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| CAHL
| 01/02
|
| 8
| 9
| 0
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Victorias
| WPHL
| 02/03
|
| 10
| 16
| 6
| 22
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houghton-Portage Lakes
| Ekshib.
| 03/04
|
| 14
| 44
| 0
| 44
|
| 6
|
| 9
| 28
| 0
| 28
|
| 13
|-
| Houghton-Portage Lakes
| W-S
| 03/04
|
| 2
| 3
| 0
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houghton-Portage Lakes
| IPHL
| 04/05
|
| 22
| 33
| 0
| 33
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houghton-Portage Lakes
| IPHL
| 05/06
|
| 20
| 15
| 0
| 15
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houghton-Portage Lakes
| IPHL
| 06/07
|
| 23
| 20
| 9
| 29
|
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Wanderers
| ECAHA
| 07/08
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 8
| 0
| 8
|
| 18
|-
| Ottawa Hockey Club
| ECHA
| 08/09
|
| 11
| 22
| 0
| 22
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| CHA
| 09/10
|
| 2
| 4
| 0
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 09/10
|
| 7
| 14
| 0
| 14
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 09/10
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 10
| 0
| 10
|
| 6
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 10/11
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Stewartons
| IPAHU
| 11/12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" | 200
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 215
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
|}

Viri 
Glavni

Specifični

Zunanje povezave 
 
 

Kanadski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Hokejisti Ottawa Aberdeens
Hokejisti Quebec Bulldogs
Hokejisti Pittsburgh Victorias
Hokejisti Montreal Wanderers
Hokejisti Ottawa Stewartons
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Portage Lakes Hockey Club